Чемпионат Финляндии по кёрлингу среди смешанных пар — ежегодное соревнование финских команд по кёрлингу среди смешанных пар, состоящих из одного мужчины и одной женщины (кёрлинг в дисциплине дабл-микст, микст-даблс, ). Проводится с 2008 года. Организатором турнира является Ассоциация кёрлинга Финляндии ().

Победитель чемпионата получает право до следующего чемпионата представлять Финляндию на международной арене как смешанная парная сборная Финляндии по кёрлингу.

Годы и команды-призёры

Примечания

Ссылки 
 Чемпионы Финляндии по кёрлингу | Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Финляндии

См. также 
 Чемпионат Финляндии по кёрлингу среди мужчин
 Чемпионат Финляндии по кёрлингу среди женщин
 Чемпионат Финляндии по кёрлингу среди смешанных команд
 Чемпионат Финляндии по кёрлингу среди юниоров
 Чемпионат Финляндии по кёрлингу на колясках

 
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2008 года